Ю́рий (Георгий) Па́влович Францев (Францов) (1 (14) октября 1903, Москва — 18 апреля 1969, там же) — советский учёный-философ и историк, специалист по социальной философии и религиоведению, общественный деятель и публицист. Член КПСС с 1940 года, кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1969). Доктор исторических наук (1942), заслуженный деятель науки РСФСР (1945), академик АН СССР (26.06.1964, член-корреспондент с 20.06.1958).

Биография 
Родился в семье врача П. Ф. Францова, ординатора клиники Московского университета.; мать — Мария Фёдоровна (урождённая Правоторова). Детство провёл в г. Иваново, куда отец был назначен врачом, ольницы для мастеровых рабочих. С 1915 году в связи с переездом родителей в Самару поступил во 2-ю Самарскую гимназию (впоследствии трудовую школу), которую окончил в 1919 году.

Учился в Самарском и Московском университетах, окончил отделение языкознания (языковедения?) и литературы факультета общественных наук Ленинградского университета (1924). Одновременно работал, в частности экскурсоводом в Эрмитаже.

В 1924—1929 годах обучался в аспирантуре и работал в НИИ сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при ЛГУ, в 1928 году защитил диссертацию «Древнеегипетские сказки о колдунах и их историко-религиозное значение» (утверждён в степени кандидата исторических наук в 1934 году).

В 1929—1931 гг. ассистент кафедры Древнего Востока ЛГУ.

С 1931 года — старший научный сотрудник, заместитель директора, в 1937—1945 годах директор Музея истории религии АН СССР в Ленинграде. Отмечают, однако, что с 1942 года Музей фактически функционировал без директора, так как Ю. П. Францев был в откомандирован на работу сначала в Куйбышевский РК ВКП(б) Ленинграда, затем перешёл в горком ВКП(б), а в ноябре 1945 года уехал на работу в Москву. Докторская диссертация «Фетишизм и проблема происхождения религии», защищена в 1938 году, утверждена в 1942 году. Оппонентами по диссертации были академики И. И. Мещанинов, В. В. Струве и П. Н. Федосеев.

Как отмечает Л. Н. Митрохин, во время войны Францев был замечен главой Ленинградского горкома партии А. А. Ждановым. В 1933—1938 гг. — также сотрудник Ленинградской публичной библиотеки. С 1940 года одновременно заведующий Ленинградским сектором истории религии и атеизма Ин-та философии АН СССР. С 1944 года заведовал сектором культуры Ленинградского городского комитета ВКП(б), одновременно в 1944—1945 гг. руководил ленинградским отделением Института истории АН СССР. Одновременно с работой в Музее истории религии Ю. П. Францев преподавал в ЛИФЛИ, Институте механизации социалистического земледелия, Педагогическом и Коммунистическом полит.-просвет. институте им. Н. К. Крупской, Антирелигиозном университете.

В 1945—1949 годах — директор Института международных отношений (ИМО) НКИД СССР (Москва). При нём состоялся первый выпуск Института (1948).
 Человечность, высокая интеллигентность, эрудированность во многих общественных науках в сочетании с глубокими знаниями, умением находить общий язык со студентами, отсутствием бюрократической официальности, общительностью — эти черты Юрия Павловича Францева запали в души учившихся при нём студентов, называвших его «папа Юра», — отмечает проф. Р. А. Сергеев.

В 1949—1953 годах — заведующий отделом печати МИД СССР в ранге советника первого класса.

В 1946—1958 годах — профессор кафедры диалектического материализма и исторического материализма Академии общественных наук при ЦК КПСС, а в 1958—1965 годах ректор Академии и заведующий новосозданной кафедрой научного коммунизма.
Фёдор Бурлацкий вспоминал, что когда он летом 1964 года участвовал в работе над проектом новой, «Хрущёвской» Конституции СССР: «Самые радикальные предложения сделал академик Юрий Францев… предложил ни больше ни меньше как модель двухпалатного парламента».

В 1953—1958 годах — член редколлегии, с 1957 года заместитель главного редактора по внешнеполитическим вопросам газеты «Правда». Работал в журнале «Вопросы философии».

Один из организаторов Советской социологической ассоциации и её первый президент в 1958—1959 годах.

В 1964—1968 годах — шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге.

С 1968 года — заместитель директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, член редколлегии журнала «Коммунист».

Автор около 300 печатных работ. Ответственный редактор 1-го тома «Всемирной истории», редактор-консультант БСЭ (2 изд.) и СИЭ.

Отмечали его вклад в возрождение социологии в СССР.

Супруга — горный инженер Вера Моисеевна Францева (Коган).

Награды 
 орден Ленина (04.05.1962)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды
 орден «Знак Почёта» (17.05.1944)
 медали
 орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)
 Премия имени В. В. Воровского
 Заслуженный деятель науки РСФСР.

Отзывы 
 Юрий Павлович Францев был очень сложной фигурой. Египтолог с большим будущим, в молодости он загубил себя, «продавшись большевикам», как говорил сам, и никогда не мог себе этого простить.

Примечания

Литература 
 
 Георгий Павлович Францов. М., 1974 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. философии. Вып. 1)

Ссылки 
 
 Статья на сайте МГИМО(У) МИД РФ
 Статья на сайте РНБ
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Ашин Г. К. Памяти учителя
 Романовский Н. В. Первый президент Советской социологической ассоциации (к 100-летию со дня рождения Г. П. Францева)
 Сергеев Р. А. Юрий Павлович Францев (Францов) — педагог и руководитель (01.10.1903 — 18.04.1969)

Социологи по алфавиту
Директора музеев СССР
Журналисты СССР
Историки СССР
Философы СССР
Социологи СССР
Религиоведы СССР
Историки религии
Выпускники 2-й Самарской мужской гимназии
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Сотрудники Института философии РАН
Сотрудники ИМЛ
Ректоры МГИМО
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Директора Санкт-Петербургского института истории РАН
Журналисты газеты «Правда»
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Московского городского совета
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)